Martin Larsson kan syfta på:
 Martin Larsson (bangolfspelare), se Bangolf
 Martin Larsson (bowlare), se Bowling
 Martin Larsson (e-sportare)
 Martin Larsson (fotbollsspelare)
 Martin Larsson (längdåkare)
 Martin Larsson (manusförfattare)
Martin Larsson (spelskribent)
 Martin Larsson (musiker) - Medlem i bandet At the Gates
 Martin Larsson (politiker), tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet
 Martin Larsson (seglare), se Segling 
 Martin Larson (tonsättare)
 Martin Larsson (orienterare), se Orientering 
 Martin Larsson (Enhet), språkrör för det politiska partiet Enhet
 Martin Q Larsson, tonsättare och musiker

Se även
Martinus Laurentii